Dame-Marie kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dame-Marie-les-Bois, kommun i departementet Indre-et-Loire, 
 Dame-Marie, Orne, kommun i departementet Orne, 
 Dame-Marie, Eure, kommun i departementet Eure,

Haiti 

 Dame Marie, kommun i Grand'Anse
 Dame-Marie (ort i Haiti), Grand'Anse,